Die TED Open 2001 waren ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Juli 2001 in Istanbul stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Istanbul